Brooklet kan syfta på följande platser:

Australien 

 Brooklet (ort i Australien), New South Wales, Ballina,

USA 

 Brooklet (ort i USA), Georgia, Bulloch County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar